

Communes  
 Pont-Saint-Martin est une commune française en Loire-Atlantique ;
 Pont-Saint-Martin est une commune italienne de la basse Vallée d'Aoste ;

Ponts 
 Le pont Saint-Martin est un pont de Lausanne, en Suisse ;
 Le pont Saint-Martin est un pont de la ville du même nom, en Vallée d'Aoste;
 Le pont Saint-Martin est un pont de Vienne en Isère;
 Le pont Saint-Martin  est un pont reliant Saint-Christophe-sur-Guiers à Saint-Christophe-la-Grotte en Savoie;
 Le pont Saint-Martin désigné aussi pont d'Yeu est situez sur commune de Notre-Dame-de-Monts dans le département français de la Vendée. Le pont Saint-Martin est un chemin piétons submersible praticable à basse mer durant les grandes marées ; le pont s'avance sur plusieurs kilomètres en direction de l'Île d'Yeu.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France